Burdigala peut désigner :

 Bordeaux à l'époque de l'Antiquité ;
 le paquebot Burdigala, coulé en 1916 par une mine allemande au large d'Athènes ; 
 (384) Burdigala, astéroïde découvert en 1894 par l'astronome bordelais Fernand Courty ;
 Croisières Burdigala, compagnie fluviale proposant des balades commentées depuis Bordeaux ;
 Le Burdigala, hôtel 4 étoiles situé rue Georges Bonnac à Bordeaux ;
 La Burdigala, bière artisanale bio produite en Gironde.

Voir aussi 

 Bordeaux
 Burdigalien (période géologique)
 Burdigalensis (pèlerin de l'Antiquité)

Notes et références